«Intentions» — песня канадского певца Джастина Бибера при участии американского рэпера Quavo, вышедшая 7 февраля 2020 года в качестве второго сингла с его пятого студийного альбома Changes. «Intentions» был выпущен лейблом Def Jam Recordings. Авторами песни были сам Джастин Бибер, а также Quavious Marshall, Jason «Poo Bear» Boyd, Dominic Jordan и Jimmy Giannos.

История 
Бибер впервые исполнил песню вживую (вместе с Quavo и с песней «Yummy») на вечернем шоу Saturday Night Live 8 февраля 2020. Вторым было исполнение тем же дуэтом в телепередаче The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 14 февраля 2020 года вдень выхода альбома Changes.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «Intentions» впервые вышло на аккаунте певца на канале YouTube, а лирик-видео вышло 10 февраля 2020 года.

Участники записи 
По данным Tidal.
 Джастин Бибер — вокал, автор
 Quavo — вокал, автор
 Poo Bear — продюсер, автор, бэквокал
 The Audibles — producer, songwriter
 Josh Gudwin — звукозапись, продюсер по вокалу
 Chris «TEK» O’Ryan — звукозапись

Чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Джастина Бибера
Синглы Def Jam Recordings
Песни, написанные Джастином Бибером
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Песни Quavo